Riu Jhelum, riu del Panjab.
 Districte de Jhelum, divisió administrativa del Panjab pakistanès.
 Jhelum (ciutat), ciutat del Pakistan.